De grote vierkamp is bij het langebaanschaatsen de benaming voor een competitie die bestaat uit de 500, 1500, 5000 en 10.000 meter voor mannen en de 500, 1500, 3000 en 5000 meter voor vrouwen.

Achtergrond 
Grote allroundtoernooien worden traditioneel altijd volgens de grote vierkamp verreden. In 2004 heeft de Noorse schaatsbond echter een voorstel ingediend bij de Internationale Schaatsunie om de toernooien in de toekomst te verrijden volgens de kleine vierkamp. Als argumenten voor deze wijzigingen draagt de Noorse schaatsbond aan dat het zou kunnen leiden tot een spannendere competitie, doordat meer schaatsers kans maken op de overwinning. Samen met de kortere duur van de kampioenschappen zou dit ertoe moeten leiden dat de allroundtoernooien aantrekkelijker worden voor sponsors en de televisie. Tegenstanders van de plannen wijzen met name op de lange traditie van de grote vierkamp binnen de allroundtoernooien: de wereldkampioenschappen allroundschaatsen bij de mannen worden al sinds 1893 volgens de grote vierkamp verreden.

Omdat tegenwoordig sommige vrouwen ook de tien kilometer rijden is onder schaatsstatistici het gebruik ontstaan om de combinaties voor mannen en vrouwen gelijke namen te geven. De grote vierkamp bestaat dan altijd uit 500, 1500, 5000 en 10.000 meter; de combinatie 500, 1500, 3000 en 5000 meter heet dan voor beide sekses kleine vierkamp.

Adelskalender afstanden grote vierkamp vrouwen 

De Adelskalender mannen is een officiële lijst van puntentotalen gebaseerd op persoonlijke records van schaatsers op de afstanden van de grote vierkamp. Naar analogie hiervan houden schaatsstatistici ook voor de vrouwen een dergelijke ranglijst-aller-tijden bij, een Adelskalender afstanden grote vierkamp vrouwen. Aangezien de lijst bestaat uit persoonlijke records, hoeven de tijden waarop het puntentotaal is gebaseerd niet in dezelfde grote vierkamp gereden te zijn. 
In de volgende tabel staan de huidige 25 beste schaatssters vermeld. De meesten van hen zijn inmiddels gestopt met schaatsen. Zeker in het huidige decennium wordt de 10.000 meter voor vrouwen relatief weinig gereden, ook niet door vrouwen wier specialisme op de lange afstanden (3000 meter en 5000 meter) ligt.

Grote vierkamp vrouwen

Zie ook 

 Lijst van schaatsrecords grote vierkamp mannen
 Ranglijsten schaatsen grote vierkamp mannen
 Ranglijsten schaatsen grote vierkamp vrouwen

 Grote vierkamp